Гран-при Монако 1999 года — четвёртый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1999 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 16 мая 1999 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако